Беруош-Ле́ндинг — небольшое поселение на 1093 миле Аляскинской трассы вдоль южного берега озера Клуэйн.

80 % населения относится к первой нации Юкона — Клуэйн, индейцам, говорящим преимущественно на языке южных тутчоне и входящих в Совет Южных Тутчон. Является административным центром первой нации Юкона — Клуэйн. Традиционный летний лагерь Южных Тутчон. Располагается на высоте 807 метров. Беруош-Лендинг имеет аэропорт и посещается туристами. Самая высокая температура в 32°С, самая низкая — минус 55°С.

Примечания 

Индейцы Юкона
Населённые пункты Юкона